Ōkuma steht für:
 Ōkuma (Fukushima), eine Geisterstadt in der japanischen Präfektur Fukushima
 Ōkuma (Unternehmen), ein japanisches Maschinenbauunternehmen

Ōkuma oder Okuma ist der Familienname folgender Personen:
 Enuka Okuma (* 1976), kanadische Schauspielerin
 Kenta Okuma (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kiyoshi Ōkuma (* 1964), japanischer Fußballspieler 
 Masahiko Ōkuma (* 1966), japanischer Judoka
 Noriko Ōkuma (* 1980), japanische Badmintonspielerin
 Ōkuma Shigenobu (1838–1922), japanischer Politiker
 Yūji Ōkuma (* 1969), japanischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Okuma Bay, Bucht in der Ross Dependency, Antarktika